Combs ist der Name folgender Orte:

in England:
 Combs (Derbyshire)
 Combs (Kirklees)
 Combs (Suffolk)

in Frankreich:
 Combs-la-Ville, im Département Seine-et-Marne

in den Vereinigten Staaten:
 Combs (Arkansas)
 Combs (Illinois)
 Combs (Kentucky)
 Combs (Tennessee)
 Combs Ford (Kentucky)
 Combs Fork (North Carolina)
 Combs Township (Missouri)

Fluss in Frankreich:
 Combs (Fluss), Fluss in der Bretagne, Nebenfluss des Aff

Personen:
 Bert T. Combs (1911–1991), US-amerikanischer Politiker
 Dean Combs (* 1952), US-amerikanischer Rennfahrer
 Derek Combs (* 1979), US-amerikanischer Football-Spieler
 Earle Combs (1899–1976), US-amerikanischer Baseballspieler
 Frederick Combs (1935–1992), US-amerikanischer Schauspieler
 George H. Combs (1899–1977), US-amerikanischer Politiker
 Glen Combs (* 1946), US-amerikanischer Basketballspieler
 Holly Marie Combs (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Jack Combs (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jeffrey Combs (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Jesse M. Combs (1889–1953), US-amerikanischer Politiker
 Jessi Combs (1980–2019), US-amerikanische Rennfahrerin, Moderatorin und Metallbauerin
 Larry Combs, US-amerikanischer Klarinettist
 Luke Combs (* 1990), US-amerikanischer Countrysänger
 Rodney Combs (* 1950), US-amerikanischer Rennfahrer
 Sean Combs (P. Diddy; Puff Daddy; * 1969), US-amerikanischer Rapper
 Stephanie E. Combs (* 1976), Fachärztin für Strahlentherapie

im NRHP gelistete Objekte:
 Combs Hollow, in Mount Freedom, New Jersey, ID-Nr. 96000042
 Combs-Worley Building, in Pampa, Texas, ID-Nr. 99001625

Sonstiges:
 Mount Combs, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Comps
 Coombs